Feinde steht für:

 Feinde, deutscher Propaganda-Abenteuerfilm von Viktor Tourjansky (1940)
 Feinde (Gorki), Drama von Maxim Gorki (1906)
 Feinde – Hostiles, Film von Scott Cooper (2017)
 Ferdinand von Schirach: Feinde, deutscher Fernsehfilm-Zweiteiler von Nils Willbrandt (2021)

Siehe auch:

 Feinde deiner Feinde, Studioalbum von Frei.Wild 
 Die Feinde
 Verliebte Feinde